Le stade Jules Ladoumègue est un stade multi-usages situé à Vitrolles.

Rénové en 2008, le stade d'une capacité de   places accueille les matchs de football de l'Entente sportive de Vitrolles, les matchs de rugby à XV du Stade phocéen Marseille Vitrolles ainsi que des meetings d'athlétisme organisés par le Vitrolles Sport Athlétisme.

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade de football en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stade de rugby à XV en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stade d'athlétisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stade portant le nom d'une personnalité sportive
Équipement sportif dans les Bouches-du-Rhône